Grote Kerkplein (Zwolle)
 Grotekerkplein, of Sint Laurensplaats, in Rotterdam
 Grotekerksplein, in Dordrecht